Willy Lindström, švedski hokejist, * 5. maj 1951, Grums, Švedska.

Lindström je v švedski ligi igral pet sezon za klub Västra Frölunda HC ob začetku svoje kariere in tri sezone za Brynäs IF ob koncu svoje kariere. Vmes je igral v Severni Ameriki, osem sezon za klub Winnipeg Jets, od tega po štiri sezone v ligah WHA in NHL, kjer je igral še za kluba Edmonton Oilers, s katerim je v sezonah 1983/84 in 1984/85 osvojil Stanleyjev pokal, ter Pittsburgh Penguins.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na dveh svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik dveh bronastih medalj.

Tudi njegov sin Liam je hokejist.

Statistika kariere

|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 70/71
|
| 22
| 10
| 4
| 14
| -8
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 71/72
|
| 27
| 12
| 11
| 23
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 72/73
|
| 28
| 13
| 6
| 19
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 73/74
|
| 27
| 19
| 11
| 30
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 74
|
| 9
| 7
| 5
| 12
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 74/75
|
| 29
| 18
| 15
| 33
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 75
|
| 8
| 2
| 1
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Winnipeg Jets
| WHA
| 75/76
|
| 81
| 23
| 36
| 59
|
| 32
|
| 13
| 4
| 7
| 11
|
| 2
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 76
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Winnipeg Jets
| WHA
| 76/77
|
| 79
| 44
| 36
| 80
|
| 37
|
| 20
| 9
| 6
| 15
|
| 22
|-
| Winnipeg Jets
| WHA
| 77/78
|
| 77
| 30
| 30
| 60
|
| 42
|
| 8
| 3
| 4
| 7
|
| 17
|-
| Winnipeg Jets
| WHA
| 78/79
|
| 79
| 26
| 36
| 62
|
| 22
|
| 10
| 10
| 5
| 15
|
| 9
|-
| Winnipeg Jets
| NHL
| 79/80
|
| 79
| 23
| 26
| 49
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Winnipeg Jets
| NHL
| 80/81
|
| 72
| 22
| 13
| 35
|
| 45
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Winnipeg Jets
| NHL
| 81/82
|
| 74
| 32
| 27
| 59
|
| 33
|
| 4
| 2
| 1
| 3
|
| 2
|-
| Winnipeg Jets
| NHL
| 82/83
|
| 63
| 20
| 25
| 45
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 82/83
|
| 10
| 6
| 5
| 11
|
| 2
|
| 16
| 2
| 11
| 13
|
| 4
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 83/84
|
| 73
| 22
| 16
| 38
|
| 38
|
| 19
| 5
| 5
| 10
|
| 10
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 84/85
|
| 80
| 12
| 20
| 32
|
| 18
|
| 18
| 5
| 1
| 6
|
| 8
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 85/86
|
| 71
| 14
| 17
| 31
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 86/87
|
| 60
| 10
| 13
| 23
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 87/88
|
| 35
| 15
| 9
| 24
|
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 88/89
|
| 29
| 12
| 5
| 17
|
| 26
|
| 5
| 3
| 1
| 4
|
| 4
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 89/90
|
| 29
| 8
| 6
| 14
|
| 12
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1142
| bgcolor="#7FFF00" | 400
| bgcolor="#7FFF00" | 373
| bgcolor="#7FFF00" | 773
| bgcolor="#7FFF00" | -8
| bgcolor="#7FFF00" | 518
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 116
| bgcolor="#7FFF00" | 43
| bgcolor="#7FFF00" | 41
| bgcolor="#7FFF00" | 84
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski desnokrilni napadalci
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Västra Frölunda HC
Hokejisti Winnipeg Jets
Hokejisti Edmonton Oilers
Hokejisti Pittsburgh Penguins
Hokejisti Brynäs IF
Zmagovalci Stanleyjevega pokala